La Mora puede referirse a:

La Mora, localidad del municipio de Banámichi, en el estado de Sonora, México;
La Mora, localidad del municipio de Bavispe, en el mismo estado.